Марина Алексеева:
 Алексеева, Марина Анатольевна (Александра Маринина; род. 1957) — российская писательница.